Ло́бби (лоббизм) — вид деятельности, заключающийся в воздействии со стороны физических лиц и представителей государственных и негосударственных организаций на международные организации и объединения, органы государственной власти, или органы местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими определённых решений.Также Лобби может означать:

  — помещение (почти то же самое что и вестибюль).
 «» — телесериал 2017 года.
  (1941—2007; наст. имя Джон Бэслингтон Лайд) — австралийский рок-музыкант, сочинитель песен и продюсер.

См. также 

 Лоби